Clèves peut faire référence à :
 Clèves, ville d'Allemagne
 l'ancien district de Clèves en Allemagne.
 Arrondissement de Clèves
 Duché de Clèves
 La Princesse de Clèves, roman de Marie-Madeleine de La Fayette
 Clèves, roman de Marie Darrieussecq 
 Clèves, téléfilm adapté du roman ci-dessus, réalisé par Rodolphe Tissot, tourné en 2020 et diffusé en 2022.

Personnalités 
Femmes
 Agnès de Clèves (1422-1446)
 Anne de Clèves (1515-1557)
 Anne de Clèves (1552-1632)
 Anne de Gonzague de Clèves (1616-1684)
 Catherine de Clèves (1548- 1633)
 Élisabeth de Clèves (1420-1488)
 Henriette de Clèves (1542-1601)
 Marguerite de Clèves (1375-1411)
 

Hommes
 Adolphe Ier de Clèves (1373-1448)
 Adolphe de Clèves-Ravenstein (1425-1492)
 François de Clèves (1516 -1562)
 Guillaume de Clèves (1516-1592)
 Jacques de Clèves (1544-1564)
 
 Jean-Guillaume de Clèves (1562-1609)
 Philippe de Clèves (1459-1528)
 Philippe de Clèves (évêque) (mort en 1504)

Collectif
 Compagnie des Fous de Clèves

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme